Kovačič či Kovačić může být:

příjmení
 Desider Kovačič (1875–???) – slovenský a československý politik
 Josef Kovačič (* 1961) – český fotbalista, útočník
 Mateo Kovačić (* 1994) – chorvatský fotbalista
 Ladislav Kovačič (* 1937) - slovenský lední hokejista, útočník
 Lojze Kovačič (1928–2004) – slovinský spisovatel

místopisný název
 Kovačić (Knin) – vesnice v Chorvatsku, součást města Knin
 Kovačić (Livno) – venice v Bosně a Hercegovině, součást města a opčiny Livno